Kněžičky ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Kněžičky, Gemeinde im Okres Nymburk
Kněžičky, Ortsteil von Český Dub, Okres Liberec
Kněžičky, Ortslage von Jablonné v Podještědí, Okres Liberec